est la formule brute de plusieurs isomères.

 Radical
 benzyle ou , numéro CAS 
 benzyle ou , numéro CAS 
 2-(2,4-cyclopentadién-1-yl)-éthényl, numéro CAS 
 Espèce ionique
 
 benzylium ou , numéro CAS 
 tropylium, numéro CAS 
 bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dién-7-ylium, numéro CAS 
 
 , numéro CAS

Notes et références